

Persone
 Alicia Quirk (1992) – rugbista a 7 australiana
 Billy Quirk, propr. William A. Quirk, (1873-1926) – attore statunitense
 John Shirley-Quirk (1931-2014) – basso-baritono inglese
 Randolph Quirk (1920-2017) – linguista inglese
 Wendy Quirk (1959) – ex nuotatrice canadese

Altro
 18376 Quirk – asteroide della fascia principale
 Quirk Books – casa editrice statunitense